A FIDE Women’s Grand Prix 2009–11 egy kiemelt erősségű sakkversenysorozat nők számára a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) szervezésében, amely hat versenyből állt. A versenysorozat a 2011-es női sakkvilágbajnokság kvalifikációs versenysorozatának egyik eleme, amelynek győztese megmérkőzhetett a regnáló világbajnokkal a világbajnoki címért. Mivel a győzelmet a világbajnok kínai Hou Ji-fan szerezte meg, ezért a kihívás jogát a második helyezett, az indiai Kónéru Hanpi kapta meg.

A versenysorozat 
A versenysorozat hat versenyből állt, amelyek közül minden résztvevőnek négy versenyen kellett elindulnia. A versenysorozatra 18 versenyző kapott meghívást, közülük minden versenyen 12-en játszottak. A versenyek körmérkőzéses formában zajlottak.

A versenyek helyszíne és időpontja 
A versenyek helyszíne és időpontja a következő volt:
 2009. március 7–19. Isztambul, Törökország
 2009. szeptember 28. – október 10. Nanking, Kína
 2010. április 26. – május 7. Nalcsik, Oroszország
 2010. június 24. – július 5. Jermuk, Örményország
 2010. július 30. – augusztus 11. Ulánbátor, Mongólia
 2011. február 23. – március 5. Doha, Katar (új helyszín, az eredeti Santiago de Chile helyett).

Az eredmények pontozása és a díjazás 
A versenyeken elért helyezésekért előre meghatározott pontszám járt, és ezek összesített eredménye alapján hirdették ki a győztest és a helyezetteket. Holtverseny esetén a helyezéseknek megfelelő pontokat, illetve díjakat összeadták, és elosztották a holtversenyben végzettek számával. A négy versenyeredmény közül a legjobb hármat vették figyelembe. A versenysorozat végeredményét ennek figyelembe vételével a versenyeken összesen szerzett pontok adták. A versenysorozat végén az összesített eredmény alapján az első kilenc helyezett még külön díjazásban részesült.

A résztvevők

A kvalifikációt szerzett versenyzők 
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2009. januárban nyilvánosságra hozta azoknak a versenyzőknek a névsorát, akik kvalifikációt szereztek a Grand Prix versenysorozatára.

A kvalifikációt szerzett versenyzők közül Alekszandra Kosztyenyuk, Polgár Judit, Polgár Zsuzsa és Hszie Csün nem vettek részt a versenysorozaton. Helyettük a kvalifikációt nem szerzett legmagasabb négy Élő-pontszámmal rendelkező versenyző: Antoaneta Sztefanova, Tatyjana Koszinceva, Maia Csiburdanidze és Hszü Jü-hua indulhatott. A második versenytől kezdve Zeinab Mamedjarova helyett az orosz női nemzetközi nagymester Baira Kovanova játszott. A nankingi versenyen Tatyjana Koszincevát Csü Ven-csün helyettesítette.

A versenyek eredményei

Isztambul, 2009. március 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Isztambul, 2009. március
|-
!H. !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Össz !! SB
|-
| 1 || align=left|Kónéru Hanpi || align=left|  || 2621 || - || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 8½ ||
|-
| 2 || align=left| Elina Danielian||align=left|  || 2496 || 0 || - || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 8 || 40.25
|-
| 3 || align=left| Hou Ji-fan|| align=left|  || 2571 || 1 || ½ || - || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 8 || 39.75
|-
| 4 || align=left| Csao Hszüe||align=left|  || 2508 || ½ || 0 || 1 || - || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 7½ ||
|-
| 5 || align=left| Marie Sebag|| align=left|  || 2529 || 0 || 0 || ½ || 1 || - || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 6 ||
|-
| 6 || align=left| Pia Cramling|| align=left|  || 2548 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || - || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 5½ || 22.75
|-
| 7 || align=left| Martha Fierro|| align=left|  || 2403 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || - || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 5½ || 20.00
|-
| 8 || align=left| Antoaneta Sztefanova|| align=left|  || 2557 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 5 || 20.75
|-
| 9 || align=left| Maia Csiburdanidze|| align=left|  || 2516 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 5 || 20.25
|-
| 10 || align=left| Sen Jang|| align=left|  || 2448 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 0 || 0 || 2½ || 17.75
|-
| 11 || align=left| Zeinab Mamedjarova|| align=left|  || 2362 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || - || ½ || 2½ || 10.25
|-
| 12 || align=left| Betul Cemre Yildiz|| align=left|  || 2214 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || - || 2 ||
|}

Nanking, 2009. szeptember–október 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Nanking, 2009. szeptember–október
|-
!H. !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Össz !! SB
|-
| 1 || align=left|Hszü Jü-hua || align=left|  || 2485 || - || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 8 ||
|-
| 2 || align=left| Nana Dzagnidze|| align=left|  || 2535 || 1 || - || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 7½ ||
|-
| 3 || align=left|Csao Hszüe|| align=left| || 2542 || ½ || ½ || - || 1 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 7 ||
|-
| 4 || align=left| Marie Sebag||align=left|  || 2519 || ½ || 1 || 0 || - || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 6½ || 33.25
|-
| 5 || align=left| Lilit Mkrtchian|| align=left|  || 2468 || 0 || ½ || 1 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 6½ || 30.75
|-
| 6 || align=left| Csü Ven-csün||align=left|  || 2443 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || - || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 6½ || 29.50
|-
| 7 || align=left| Sen Jang|| align=left|  || 2453 || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || 0 || - || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 6 ||
|-
| 8 || align=left| Batkhuyag Munguntuul|| align=left|  || 2418 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || - || ½ || 0 || 1 || 1 || 5½ || 20.75
|-
| 9 || align=left| Baira Kovanova||align=left|  || 2408 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || 0 || ½ || 1 || 5 ||
|-
| 10 || align=left| Csu Csen|| align=left|  || 2488 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || - || ½ || 1 || 4½ ||
|-
| 11 || align=left| Martha Fierro|| align=left|  || 2386 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || - || 0 || 2 ||
|-
| 12 || align=left| Betul Cemre Yildiz|| align=left|  || 2224 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || - || 1 ||
|}

Nalcsik, 2010. április 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Nalcsik, 2010. április
|-
!H. !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Össz !! SB
|-
| 1 || align=left|Tatyjana Koszinceva || align=left|  || 2536 || - || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 9 ||
|-
| 2 || align=left| Hou Ji-fan|| align=left|  || 2585 || 0 || - || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 7½ ||
|-
| 3 || align=left| Nana Dzagnidze|| align=left|  || 2535 || 0 || 1 || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 7 || 33.25
|-
| 4 || align=left| Pia Cramling|| align=left|  || 2535 || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 7 || 32.25
|-
| 5 || align=left| Kónéru Hanpi|| align=left|  || 2595 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 5½ || 26.75
|-
| 6 || align=left| Csu Csen||align=left|  || 2488 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || - || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 5½ || 26.75
|-
| 7 || align=left| Batkhuyag Munguntuul|| align=left|  || 2418 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || - || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 5½ || 25.75
|-
| 8 || align=left| Csao Hszüe||align=left|  || 2542 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || - || 0 || 0 || 0 || 1 || 5 || 26.75
|-
| 9 || align=left| Lilit Mkrtchian|| align=left|  || 2468 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 1 || 1 || ½ || 5 || 24.00
|-
| 10 || align=left| Baira Kovanova|| align=left|  || 2408 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || - || 1 || 1 || 5 || 20.00
|-
| 11 || align=left| Betul Cemre Yildiz|| align=left|  || 2224 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || - || ½ || 2½ ||
|-
| 12 || align=left| Elina Danielian||align=left|  || 2489 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || - || 1½ ||
|}

Jermuk, 2010. június–július 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Jermuk, 2010. június–július
|-
!H. !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Össz !! SB
|-
| 1 || align=left|Nana Dzagnidze|| align=left|  || 2535 || - || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 9 ||
|-
| 2 || align=left| Tatyjana Koszinceva|| align=left|  || 2536 || 0 || - || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 7½ ||
|-
| 3 || align=left| Elina Danielian|| align=left|  || 2489 || 0 || 1 || - || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 6½ || 32.25
|-
| 4 || align=left| Lilit Mkrtchian|| align=left|  || 2468 || 0 || ½ || ½ || - || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 6½ || 30.50
|-
| 5 || align=left| Antoaneta Sztefanova|| align=left|  || 2527 || 0 || ½ || 1 || 0 || - || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 6½ || 30.00
|-
| 6 || align=left| Hou Ji-fan|| align=left|  || 2585 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || - || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 6 || 
|-
| 7 || align=left| Pia Cramling|| align=left|  || 2535 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || - || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 5½ || 27.25
|-
| 8 || align=left| Sen Jang|| align=left|  || 2453 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 5½ || 25.25
|-
| 9 || align=left| Maia Csiburdanidze|| align=left|  || 2506 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || - || 1 || ½ || 1 || 4½ ||
|-
| 10 || align=left| Hszü Jü-hua|| align=left|  || 2485 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || - || 1 || 0 || 4 ||
|-
| 11 || align=left| Baira Kovanova|| align=left|  || 2408 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 1 || 3 ||
|-
| 12 || align=left| Martha Fierro|| align=left|  || 2386 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 1½ ||
|}

Ulánbátor, 2010. július–augusztus 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Ulánbátor, 2010. július–augusztus
|-
!H. !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Össz !! SB
|-
| 1 || align=left|Hou Ji-fan|| align=left|  || 2585 || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 8 ||
|-
| 2 || align=left| Antoaneta Sztefanova|| align=left|  || 2527 || ½ || - || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 7½ ||
|-
| 3 || align=left| Kónéru Hanpi|| align=left|  || 2595 || ½ || 1 || - || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 6½ || 36.00
|-
| 4 || align=left| Csao Hszüe|| align=left|  || 2542 || ½ || 1 || 1 || - || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 6½ || 34.75
|-
| 5 || align=left| Tatyjana Koszinceva|| align=left|  || 2536 || ½ || 0 || ½ || 1 || - || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 6½ || 32.50
|-
| 6 || align=left| Maia Csiburdanidze|| align=left|  || 2506 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || - || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 6 ||
|-
| 7 || align=left| Hszü Jü-hua|| align=left|  || 2485 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || - || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 5½ ||
|-
| 8 || align=left| Sen Jang|| align=left|  || 2453 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 0 || 1 || 5 || 26.00
|-
| 9 || align=left| Csu Csen|| align=left|  || 2488 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || - || 1 || 1 || 0 || 5 || 25.75
|-
| 10 || align=left| Marie Sebag||align=left|  || 2519 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 4 ||
|-
| 11 || align=left| Batkhuyag Munguntuul|| align=left|  || 2418 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || - || 1 || 3½ ||
|-
| 12 || align=left| Betul Cemre Yildiz|| align=left|  || 2224 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || - || 2 ||
|}

Doha, 2011. február–március 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Doha, 2011. február–március
|-
!H. !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Össz !! SB
|-
| 1 || align=left|Kónéru Hanpi|| align=left|  || 2595 || - || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 8 || 41.75
|-
| 2 || align=left|Elina Danielian|| align=left|  || 2489 || 0 || - || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 8 || 40.25
|-
| 3 || align=left| Marie Sebag||align=left|  || 2519 || ½ || 0 || - || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 7 ||
|-
| 4 || align=left| Pia Cramling|| align=left|  || 2535 || ½ || 1 || 0 || - || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 5½ || 30.50
|-
| 5 || align=left| Nana Dzagnidze|| align=left|  || 2536 || 1 || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 5½ || 29.25
|-
| 6 || align=left| Maia Csiburdanidze|| align=left|  || 2506 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || - || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 5½ || 26.75
|-
| 7 || align=left| Batkhuyag Munguntuul|| align=left|  || 2418 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || - || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 5 || 25.75
|-
| 8 || align=left| Hszü Jü-hua||align=left|  || 2485 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || - || 0 || 1 || 1 || ½ || 5 || 24.75
|-
| 9 || align=left| Lilit Mkrtchian|| align=left|  || 2468 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || - || ½ || 0 || 1 || 4½ || 23.50
|-
| 10 || align=left| Martha Fierro||align=left|  || 2386 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || ½ || - || ½ || 1 || 4½ || 21.00
|-
| 11 || align=left| Antoaneta Sztefanova||align=left|  || 2527 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || - || 0 || 4 ||
|-
| 12 || align=left| Csu Csen|| align=left|  || 2488 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || - || 3½ ||
|}

A végeredmény 
A táblázatban vastag betűvel jelölve az első helyezés utáni pontszámok, a zárójelben a végső pontszámban figyelembe nem vett leggyengébb eredmény.

Jegyzetek

Források 
A Grand Prix eredménytáblázatai
FIDE hivatalos oldala
Eredménytáblázatok

FIDE Women’s Grand Prix 2009–11
2009 a sakkban
2010 a sakkban
2011 a sakkban